Laming heißen folgende geographischen Objekte:
 Laming (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Laming (Gemeinde Bruck), Ortsteil von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Laming (Mürz), Nebenfluss der Mürz in der Steiermark

Laming ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Laming (* 1966), australischer Politiker
 Annette Laming-Emperaire (1917–1977), französische Archäologin
 Herbert Laming, Baron Laming (* 1936), britischer Verwaltungsbeamter und Politiker
 Richard Laming (1798–1879), britischer Chirurg, Philosoph, Erfinder, Chemiker und Industrieller